Карл Шерффер (лат. Carolus Scherffer; нем. Karl Scherffer; 3 ноября 1716, Гмунден — 25 июля 1783, Вена) — австрийский математик, физик и философ ордена иезуитов.

Биография 
Родился 13 ноября 1716 года в Гмундене. После окончания в 1736 году гимназии поступил в орден иезуитов, когда ему было 16 лет. В 1741 году закончил Венский университет. Работал в городах Грац, Юденбург, Вена.  В 1740 и 1741 годах он учился в Вене у известного собрата-иезуита Эразма Фрёлиха (Erasmus Fröhlich, 1700—1758). С 1751 года работал профессором Венского университета. В 1772 вместе с Лагранжем стал автором обозначения обратных тригонометрических функций arcsin и arctg. Написал труды о форме земного эллипсоида. Занимался энтомологией, был переводчиком. 

Шерффер проявлял большое мастерство в качестве преподавателя математики, поэтому иезуиты избрали его учителем математики для тех своих собратьев, которые в ордене назывались Repetentes Matheseos, и которые после более подробных инструкций впоследствии назначались учителями математики. 

Он был удостоен звания профессора математики в Венском университете прикладных наук, где ему поручили преподавать «Elementa matheseos universae» Христиана Вольфа в качестве учебника. Шерфер отверг этот объемный труд, который показался ему не способным для того, чтобы пробудить любовь к абстрактной науке, поэтому он использовал сочинения Николя Луи де Лакайля для своих целей. Кроме того, именно он первым представил ньютоновскую философию Венскому университету.  

Умер в 1783 году в Вене.

Философия

Математика

Труды
  Institutionum Physicae pars prima, seu Physica generalis, conscripta in usum suorum DD. auditorum. Vindobonae, 1752.
  Institutionum Physicae pars secunda, seu Physica Particularis, conscripta in usum suorum DD. auditorum. Viennae Austriae, 1753.
  Institutiones logicae, conscriptae in usum suorum DD. auditorum. Viennae Austriae, 1753.
  Institutiones metaphysicae, conscriptae in usum suorum DD. auditorum. Viennae Austriae, 1754.
  De iride, dissertatio physica conscripta a P. C. Scherffer e Soc. Jesu. Viennae, 1761.
  De coloribus accidentalibus, dissertatio physica. Vindobonae, 1761.
  De emendatione telescopiorum dioptricorum, per vitrum objectivum compositum recens a Dollondo in Anglia inventa, dissertatio. Viennae, 1762.
  Institutiones logicae et metaphysicae duabus partibus comprehensae conscriptae in usum tironum philosophiae. Vindobonae, 1763.
 Institutionum analyticarum pars prima, sive Analysis Quantitatum Finitarum, conscripta in usum tironum a P. Carolo Scherffer. Vindobonae, 1770.
 Institutionum analyticarum pars secunda, De calculo Infinitesimali, Liber Primus, De Calculo Differentiali, conscripta in usum tironum a P. Carolo Scherffer. Vindobonae, 1771.
 Institutionum analyticarum pars secunda, De calculo Infinitesimali, Liber Secundus, De Calculo Integrali, conscripta in usum tironum a P. Carolo Scherffer. Vindobonae, 1772.
 Institutiones geometricae, pars prima, sive Geometria elementaris, conscripta in usum tironum a P. Carolo Scherffer. Vindobonae 1770.
 Institutiones geometricae, pars secunda, sive Trigonometria plana, conscripta in usum tironum a P. Carolo Scherffer. Vindobonae 1770.
 Institutiones geometricae, pars tertia, sive De lineis secundi ordinis sive de sectionibus conicis, conscripta in usum tironum a P. Carolo Scherffer. Vindobonae 1771.
 Institutiones geometricae, pars quarta, sive De curvis algebraicis altiorum ordinum et locis geometricis, conscripta in usum tironum a P. Carolo Scherffer. Vindobonae 1771.
 Institutionum mechanicarum pars prima, sive de motu, et aequilibrio corporum solidorum, conscripta in usum tironum a P. Carolo Scherffer. Vindobonae 1773.
 Institutionum mechanicarum pars secunda, sive de motu, et aequilibrio corporum fluidorum, conscripta in usum tironum a P. Carolo Scherffer. Vindobonae 1773.
 Institutionum opticarum partes quatuor, conscripta in usum tironum a Carolo Scherffer. Vindobonae 1775.
 Institutiones geometriae sphericae. Vindobonae 1776.
 Institutiones astronomiae theoreticae, conscriptae in usum tironum a Carolo Scherffer. Vindobonae. 1777. 
 Supplementa ad sex institutionum mathematicarum. Vindobonae. 1782. 
 Theoretische und praktische Ebene Trigonometrie. 1782.

См. также 

 Луи Лагранж
 Пауль Гульдин
 Андре Таке
 Франческо Мария Гримальди
 Бенедикт Перейра

Примечания

Ссылки 
 Источник: Математический энциклопедический словарь. М., Сов. энциклопедия, 1988

Математики Австрии